Svjetsko juniorsko prvenstvo u šahu je međunarodno godišnje natjecanje šahista mlađih od 20 godina. Sudionici moraju imati manje od 20 godina na 1. siječnja te godine. Prvenstvo organizira FIDE.

Medalje - muški (1951. – 1982.)

Medalje - žene 
{| class="wikitable sortable"
! Br. !! Godina !! Mjesto !! Medalje !! Država
|-
| 1.
| 1982.
| Senta
||
 Agnieszka Brustman
 Tatjana Rubcova
 Marta Kovacs
|  Mađarska
|-
| 2.
| 1983.
| Mexico City
||
 Fljura Hasanova
 Giovanna Arbunic Castro
 Joanna Jagodzińska
| 
|-
| 3.
| 1985.
| Dobrná
||
 Ketevan Arahamija
 Alisa Marić
 Ildikó Mádl
|  Mađarska
|-
| 4.
| 1986.
| Vilnius
||
 Ildikó Mádl
 Svjetlana Prudnjikova
 Kamilė Baginskaitė
|  Mađarska
|-
| 5.
| 1987.
| Baguio City
||
 Kamilė Baginskaitė
 Svjetlana Prudnjikova
 Jelena Šajac
| 
|-
| 6.
| 1988.
| Adelaide
||
 Alisa Galljamova
 Ketevan Arahamija
 Jelena Šajac
| 
|-
| 7.
| 1989.
| Tunja
||
 Ketino Kahijani
 Ildikó Mádl
 Alisa Galljamova
| 
|-
| 8.
| 1990.
| Santiago de Chile
||
 Ketino Kahijani
 Ainur Sofijeva
 Claudia Amura
| 
|-
| 9.
| 1991.
| Mamaia
||
 Nataša Bojković
 Anna-Maria Botsari
 Maja Koen
| 
|-
| 10.
| 1992.
| Buenos Aires
||
 Krystyna Dąbrowska
 Elena Radu
 Maria Lucia Ratna Sulistya
| 
|-
| 11.
| 1993.
| Kozhikode
||
 Nino Hurcidze
 Ilaha Kadimova
 Mehri Evecova
|  Gruzija
|-
| 12.
| 1994.
| Matinhos
||
 Zhu Chen
 Nino Hurcidze
 Natalija Edzgveradze
|  Gruzija Gruzija
|-
| 13.
| 1995.
| Halle
||
 Nino Hurcidze
 Eva Repková
 Corina-Isabela Peptan
|  Gruzija
|-
| 14.
| 1996.
| Medellín
||
 Zhu Chen
 Corina-Isabela Peptan
 Xu Yuhua
| 
|-
| 15.
| 1997.
| Żagań
||
 Harriet Hunt
 Joanna Dworakowska
 Tatjana Vasiljevič
| 
|-
| 16.
| 1998.
| Kozhikode
||
 Hoàng Thanh Trang
 Iweta Radziewicz
 Irina Krush
| 
|-
| 17.
| 1999.
| Erevan
||
 Maria Kouvatsou
 Jana Jacková
 Szidónia Vajda
| 
|-
| 18.
| 2000.
| Erevan
||
 Xu Yuanyuan
 Olga Zimina
 Wang Yu
| 
|-
| 19.
| 2001.
| Atena
||
 Koneru Humpy
 Zhao Xue
 Nadežda Kosinceva
| 
|-
| 20.
| 2002.
| Goa
||
 Zhao Xue
 Koneru Humpy
 Nadežda Kosinceva
| 
|-
| 21.
| 2003.
| Naxçıvan
||
 Nana Dzagnidze
 Ana-Cristina Calotescu
 Zeinab Məmmədyarova
|  Gruzija
|-
| 22.
| 2004.
| Kochi
||
 Jekaterina Korbut
 Elisabeth Pähtz
 Eesha Karavade
| 
|-
| 23.
| 2005.
| Istanbul
||
 Elisabeth Pähtz
 Gu Xiaobing
 Beata Kądziołka
| <
|-
| 24.
| 2006.
| Erevan
||
 Shen Yang
 Hou Yifan
 Salome Melija
| 
|-
| 25.
| 2007.
| Erevan
||
 Vera Neboljsina
 Jolanta Zawadzka
 Salome Melia
| 
|-
| 26.
| 2008.
| Gaziantep
||
 D. Harika
 Marija Muzičuk
 Kübra Öztürk
| 
|-
| 27.
| 2009.
| Puerto Madryn
||
 Swaminathan Soumya
 Deysi Cori
 Betül Cemre Yıldız
| 
|-
| 28.
| 2010.
| Chotowa
||
 Anna Muzičuk
 Olga Girja
 Rout Padmini
| 
|-
| 29.
| 2011.
| Chennai
||
 Deysi Cori
 Olga Girja
 Nazi Paikidze
| 
|-
| 30.
| 2012.
| Atena
||
 Guo Qi
 Nastassja Sjasjulkina
 Anastassja Bodnaruk
| 
|-
| 31.
| 2013.
| İzmit
||
 Aleksandra Gorjačkina
 Schansaja Äbdimälik
 Alina Kallinskaja
| 
|-
| 32.
| 2014.
| Pune
||
 Aleksandra Gorjačkina
 Sarasadat Khademalsharieh
 Ann Chumpitaz
| 
|-
| 33.
| 2015.
| Hanti-Mansijsk
||
 Natalija Buksa
 Alina Bivol
 Šansaja Äbdimälik
| 
|-
| 34.
| 2016.
| Bhubaneswar
||
 Dinara Saduakasova
 P. V. Nandhidhaa
 Dinara Dordžijeva
| 
|}

Medalje - mješovito od 1983.

Vidi 
Svjetsko prvenstvo u šahu za mladež
Europsko juniorsko prvenstvo u šahu
Europsko prvenstvo u šahu za mladež

Izvori 

šah
Međunarodna šahovska natjecanja